Batman (personage), een personage uit stripverhalen en films
Batman (filmserie), een 15-delige filmserie uit 1943
Batman (1966), ook bekend als Batman: The Movie
Batman (1989)
Batman (televisieserie) 
Batman: The Animated Series, een Amerikaanse animatieserie die liep van 1992 t/m 1995
Batman: The Video Game, een computerspel uitgegeven in 1989 voor de Nintendo Entertainment System (NES)
Batman (stad), een plaats in Turkije
Batman (provincie), een provincie in Turkije
Batman (district), een district in Turkije

Batman (rivier), een rivier in Turkije
Batman (Oezbekistan), een dorpje in Oezbekistan
John Batman, een van de stichters van Melbourne
Batman Park, vernoemd naar John Batman
Batman's Hill, vernoemd naar John Batman
Batman (album), een album van de Amerikaanse zanger Prince uit 1989
Batman (computerspel), een computerspel van het genre actiespel

Zie ook
The Batman (doorverwijspagina)
Bathmen, plaats in Nederland bij Deventer